Les Sulpicii Galbi sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Sulpicii.

 Publius Sulpicius Galba Maximus, consul en 211 et 200 av. J.-C. et dictateur en 203 av. J.-C. ;
 Servius Sulpicius Galba, consul en 144 av. J.-C. ;
 Servius Sulpicius Galba, consul en 108 av. J.-C. ;
 Servius Sulpicius Galba, préteur en 54 av. J.-C. ;
 Caius Sulpicius Galba, consul suffect en 5 av. J.-C. ;
 Caius Sulpicius Galba, consul en 22, son fils ;
 Servius Sulpicius Galba, consul en 33 et empereur romain en 68/69, frère du précédent ;

Voir aussi